est un titre porté dans différents pays. Voir :
 Conseiller d'État (Birmanie) ;
 Conseiller d'État (Chine) ;
 Conseiller d'État (France) ;
 Conseiller d'État (Luxembourg) ;
 Conseiller d'État (Royaume-Uni), personne à laquelle le monarque peut déléguer certains de ses pouvoirs ;
 Conseiller d'État, titre porté par les membres du Conseil d'État (Suisse), organe exécutif de certains cantons suisses romands ;
 Ne pas confondre avec Conseiller aux États, membre du Conseil des États (Suisse)
 Valtioneuvos ou Conseiller d’État, titre finlandais ;
 , un titre de la table des rangs ;
 , le titre immédiatement supérieur.

Dans la culture 
 Le Conseiller d'État, un roman de Boris Akounine publié en 1999 ;
 Le Conseiller d'État (Статский советник), film russe réalisé par Filipp Yankovsky en 2005.

Voir aussi